Altice puede referirse a:
 Summer Altice, una modelo y actriz estadounidense;
 Altice, una compañía multinacional de telecomunicaciones con sede en los Países Bajos;
 Altice Dominicana, una subsidiaria que opera en la República Dominicana;
 Altice Portugal, una subsidiaria que opera en Portugal;
 Altice Arena, un estadio cubierto multifuncional situado en Lisboa, Portugal;
 Altice USA, una compañía de telecomunicaciones con sede en Nueva York, Estados Unidos.